Peucedanum fraxinifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av William Philip Hiern och Daniel Oliver. Peucedanum fraxinifolium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
fraxinifolium